Elias Canneman (1777 - 1861), politicus
Elias A. Canneman (1905 - 1987), architect 
Liesbeth Canneman-Philipse (1909 - 1987), tuinarchitecte, echtgenote van Elias A. Canneman, architect